1. Fußball-Bundesliga 1993-94 var den 31. udgave af 1. Fußball-Bundesliga. Vinderen blev FC Bayern München.

Ligatabel

Sæsoner i 1. Fußball-Bundesliga
Fodbold i 1993
Fodbold i 1994